Bischheim (Frankrijk), een gemeente in de Franse regio Elzas
het voormalige kanton Bischheim waarvan dit de hoofdplaats was
Bischheim (Donnersberg), een plaats in Duitsland, staat Rijnland-Pfaltz
Bischheim (Haselbachtal), een plaats in Duitsland, staat Sachsen